Трюмії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 529,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трюмії на сайті французького Національного інституту географії
 Трюмії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трюмії на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трюмії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трюмії на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза